Lidija Kuliš – calciatrice bosniaca
 Savva Jakovlevič Kuliš – regista sovietico
 Serhij Kuliš – tiratore a segno ucraino
 Stanislav Kuliš – calciatore ucraino